

Patronymes 
 Marguerite Jeanne Cordier de Launay, baronne Staal (1693-1750, mémorialiste française ;
 Pierre Gustave Staal (1817-1882), dessinateur français ;
 Frits Staal (1930-2012), professeur américain de philosophie ;
 Flossie Wong-Staal (1947-2020), virologue-biologiste sino-américaine ;
 François Staal, compositeur français ;
 Kim Staal, joueur danois de hockey sur glace ;
 Eric Staal, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Marc Staal, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jordan Staal, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jared Staal, joueur canadien de hockey sur glace.

De Staal 
 Ana de Staal (1957-), traductrice et éditrice franco-brésilienne.

Homonymie de patronyme